Еміль-Огюст Шартьє (), псевдонім Але́н (Alain; 03.03.1868, Мортань-о-Перш, Франція — 02.06.1951, Ле-Везіне, Франція) — французький філософ і літератор: есеїст, критик, публіцист. Також педагог.
Лауреат вищої премії Франції в області літератури (1951).

Свій псевдонім Ален взяв на честь французького поета XV століття Алена Шартьє.

У нього навчались Андре Моруа і Сімона Вейль, на яких він мав значний вплив, а також на творчість Камю і Сартра.

Твори 
 La théorie de la connaissance des Stoïciens (1891, publié en 1964)
 Spinoza (1900)
 Les Cent un Propos d'Alain (2ème série) (1910)
 Propos d'un Normand (1912)
 Éléments de philosophie (1916)
 Quatre-vingt-un Chapitres sur l'esprit et les passions (1917)
 Petit Traité d'Harmonie pour les aveugles (en braille, 1918)
 Les Marchands de Sommeil (1919)
 Système des Beaux-Arts (1920)
 Mars ou la guerre jugée (1921)
 Propos sur l'esthétique (1923)
 Propos sur le christianisme(1924) (F. Reider éditeur)
 Lettres au Dr Henri Mondor (1924)
 Propos sur les pouvoirs (1925)
 Souvenirs concernant Jules Lagneau (1925)
 Sentiments, passions et signes (1926)
 Le citoyen contre les pouvoirs (1926)
 Les idées et les âges (1927)
 La visite au musicien (1927)
 Esquisses de l'homme (1927)
 Propos sur le bonheur (1925, édition augmentée en 1928)
 Les Cent un propos d'Alain (5ème série) (1928)
 Onze chapitres sur Platon (1928)
 Entretiens au bord de la mer (1931)
 Vingt leçons sur les Beaux-Arts (1931)
 Idées (1932)
 Propos sur l'éducation (1932)
 Les Dieux (1933)
 Propos de littérature (1934)
 Propos de politique (1934)
 Propos d'économique, éd. Gallimard, collection Les Essais (1935)
 Stendhal (1935)
 En lisant Balzac, éd. Laboratoires Martinet, 1935
 Histoire de mes pensées (1936)
 Avec Balzac, Gallimard, Paris, 1937, réédition 1999.
 Souvenirs de guerre (1937)
 Entretien chez le sculpteur (1937)
 Les Saisons de l'esprit (1937)
 Propos sur la religion (1938)
 Convulsions de la force (suite à Mars) (1939, réédité en 1962)
 Minerve ou De la sagesse (1939)
 Vigiles de l'esprit (1942)
 Préliminaires à la mythologie (1943)
 Abrégés pour les aveugles (1943)
 Idées, introduction à la philosophie (1945)

Примітки 

Випускники Вищої нормальної школи (Париж)
Пацифісти
Французькі педагоги
Персоналії за алфавітом
Поховані на кладовищі Пер-Лашез
Французькі військовики Першої світової війни
Французькі філософи
Філософи за алфавітом
Французькі есеїсти
Французькі атеїсти